Michael Kelly (1762–1826) – irlandzki śpiewak, tenor
 Michael Kelly (1850–1940) – irlandzki duchowny rzymskokatolicki, arcybiskup Sydney
 Mike Kelly (ur. 1948) – amerykański polityk, kongresman z Pensylwanii
 Michael Kelly (ur. 1949) – nowozelandzko-brytyjski fizyk
 Michael Kelly (ur. 1969) – amerykański aktor
 Mike Kelly (ur. 1960) – australijski polityk, poseł z okręgu Eden-Monaro
 Paddy Kelly, właśc. Michael Patrick Kelly (ur. 1977) – amerykański piosenkarz, członek The Kelly Family